Il doppio  del Polska Energia Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Marcin Gawron e Mateusz Kowalczyk erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.

Gawron ha fatto coppia con Jerzy Janowicz, ma ha perso nel 1º turno contro Jan Hájek e Dušan Karol.

Kowalczyk ha fatto coppia con Grzegorz Panfil, ma ha perso nei quarti di finale contro Rubén Ramírez Hidalgo e Santiago Ventura.

Pablo Santos e Gabriel Trujillo Soler hanno battuto in finale 6–3, 7–6(3)  Hájek e Karol.

Teste di serie

 Rubén Ramírez Hidalgo /  Santiago Ventura (semifinali)
 Tomasz Bednarek /  Jim Thomas (semifinali)

 Pablo Santos /  Gabriel Trujillo Soler (campioni) 
 Jan Hájek /  Dušan Karol (finale)

Tabellone

Note 
 

Polska Energia Open 2009